Анрі́к Каза́сас (або Енрі́к Каза́сес, повне ім'я та прізвище Анрі́к Каза́сас-і-Фіге́рас, , нар. у Барселоні у 1951 р.) — сучасний каталонський поет та перекладач. Анрік Казасас мешкав у багатьох країнах, зокрема у містах, як-от Барселона, л'Аскала, Тенерифе, Монпельє, Ноттінгем, Мао, Берлін. Від 1997 р. знову мешкає у Барселоні.

Поет приділяє особливу увагу звуковому оформленню своїх творів.

Дослідники творчості відзначають, що на поетичний стиль поета вплинула середньовічна каталонська поезія, поети-сюрреалісти, письменники доби відродження, бароко. Серед своїх улюблених поетів сам Анрік Казасас називає Віктора Каталу (), Марсе Рудуреду () та Фажаса да Клімена ().

Першу книгу «Застрягла ширінка» () було видано у 1973 році. Другу книгу «Така справа» () було видано лише у 1991 р. : за цю книгу поетові було присуджено престижну літературну премію Crítica Serra d'Or. У 1993 р. поетові було присуджено премію «Критика каталонської поезії» за твір «Там нас не було» ().

Поет співпрацює з андеграундовими літературними виданнями «Foragitats. Art i poesia» () та «Pèl capell, exili interior» ().

У 2009 р. Анрік Казасас разос з трьома іншими каталонськими поетами — Карласом Ак Мором, Естер Шаргай та Бланкою Люм Відал — відвідали Львів, Харків, Івано-Франківськ та Київ у рамках поетичного туру Україною..

Публікації

Поетичні твори 
 La bragueta encallada (Maó: Druïda, 1972)
 La cosa aquella, seguit de Sense trofeu i Text llest (Maó: Druïda, 1982 i Barcelona: Empúries 1991) — premi Crítica Serra d'Or de poesia 1992
 La cosa aquella, edició facsímil bilingüe (castellà-català) amb dibuixos de l'autor, traducció de Marta Noguer Ferrer i Carlos Guzmán Moncada (Gaudalajara, Jalisco, Mèxic: Ediciones Arlequín, 2004)
 Tots a casa al carrer, Col·lecció poesia de paper 15 (Palma: Universitat de les Illes Balears, 1992)
 No hi érem (Barcelona: Empúries 1993) — premi Crítica de poesia catalana 1994
 Començament dels començaments i ocasió de les ocasions (Barcelona: Empúries, 1994 i 2007)
 Desfà els grumolls (València: Eliseu Climent, 3i4, 1994)
 Calç. Àlbum de poesia d'un instant i alhora il·lustrada (Barcelona: Edicions Proa, 1996 i 2005) — premi Carles Riba 1995
 Els nous cent consells del consell de cent (Barcelona: Cave Canis, 1996)
 D'equivocar-se així (Barcelona: Empúries, Edicions 62, 1997) — premi Ausiàs Marc de Gandia 1996
 Uh, amb il·lustracions de la Stella Hagemann (Aiguafreda: Container 1997 i Lleida: Pagès Editors, 2007)
 De la nota del preu del sopar del mosso (Barcelona: Khan, 1998)
 Coltells (Gaüses: Llibres del Segle, 1998 i 1999)
 Plaça Raspall, poema en set cants (Barcelona: Edicions 62, 1998) — premi Ciutat de Palma de poesia 1999
 Canaris fosforescents (Barcelona: Empúries 2001)
 Que dormim? (Barcelona: Empúries 2002)
 Descalç. Ljubljana — Barcelona, El taller de poesia 53 (Vic: Emboscall, 2002 i 2004)
 Cançons d'amor i de revolució, llibre penjat a ínternet, a la pàgina de Transports Ciberians (2007)
 Salomó (Barcelona: Editorial Cruïlla, 2004) — un poema per a nens, il·lustracions de la Leticia Feduchi Escario

Есеї 
 El poble del costat, Empúries Narrativa 27 (Barcelona: Empúries, 1993 i 2008)
 13 articles epicurians: La foneria i el paper, … edició artesanal limitada (Roure Edicions, 2008)

Драматургічні твори 
 Do'm, drama en tres actes. Amb il·lustracions de l'autor i de la Stella Hagemann. (Girona: Accent Editorial, 2008)
L'obra es va estrenar a la Sala Beckett de Barcelona el 2003.
 Monòleg del perdó (samizdat 2004) — obra escrita expressament per a la Laia de Mendoza, estrenat a Girona el 2004.

Переклади 
 Milton, un poema, de William Blake, edició bilingüe (Barcelona: Quaderns Crema, 2004)
 Pascal Comelade i la seva orquestra d'instruments de joguina, catàleg de l'exposició, algunes parts traduïdes per l'ECF (Barcelona: KRTU, ACTAR, GenCat, 2003)
 PROPOSTA 2003. festival internacional de poesies + polipoesies, catàleg del festival, traduccions de l'ECF i d'altres (Barcelona: Projectes poètics sense títol — propost.org : 2003)
 El presoner de Zenda, de Anthony Hope Hawkins. Col·lecció El Grill / 3i4 (Valencia: Eliseu Climent, 1992)

Музична поетика 
 La manera més salvatge, amb Pascal Comelade i els seus músics (Discmedi 2006)
 El pa de navegar, poemes, amb música de Manel Pagès, llibreta amb dibuixos de la Stella Hagemann (Zanfonia / Grup 62 1999)

Антології на CD / DVD 
 Poeta s e s, poesia musicada i recitada per Juan Crek (La Olla Expréss, 2006).
 PEVB — Poesia en Viu a Barcelona (1991—2003) (Barcelona: Projectes poètics sense títol — propost.org  amb el suport de Habitual Video Team, 2004)

Примітки

Посилання 

 Pàgina dedicada a Enric Casasses, dins de lletrA, l'espai de literatura catalana de la Universitat Oberta de Catalunya  
 Antologia de poemes d'Enric Casasses  a Mag Poesia  
 Entrevista amb Enric Casasses , poema +  
 «Les cases del meu carrer» , a VilaWeb TV 
 Письменники з Каталонії читали вірші у Франківську  

Каталонські поети